Oostkaap (Nieuw-Zeeland), Oostelijke kaap van Nieuw-Zeeland
Een andere spelling voor de Oost-Kaap in Zuid-Afrika.